Монтегю́-ле-Блан () — название нескольких коммун во Франции:

 Монтегю-ле-Блан — в департаменте Крёз.
 Монтегю-ле-Блан — в департаменте Пюи-де-Дом.